Мюїдо́рж () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північ від Парижа, 45 км на південь від Ам'єна, 12 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мюїдорж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мюїдорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза